Winfried Scharlau ist der Name folgender Personen:

* Winfried Scharlau (Journalist) (1934–2004), deutscher Journalist und Historiker
 Winfried Scharlau (Mathematiker) (1940–2020), deutscher Mathematiker